Pfeffergraben heißen folgende geographische Objekte:

 Pfeffergraben (Grenzgraben), ein rechter Nebenfluss der Nieplitz im Land Brandenburg
 Pfeffergraben (Gemeinden Mönichkirchen, Pinggau), Ortslage bei Tauchen am Wechsel, Gemeinde Mönichkirchen, Bezirk Neunkirchen und Pinggau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, niederösterreichisch-steirische Grenze
 Pfeffergraben (Tauchenbach), auch Bäckergraben, zum Tauchenbach im Wechselgebiet bei Mönichkirchen, Niederösterreich